Chad Deering (Garland, 2 de setembro de 1970) é um ex-futebolista profissional estadunidense, meio-campo retirado.

Ligações externas 

Nascidos em 1970
Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do Football Club Dallas
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998